TPS puede referirse a:
Sistema de procesamiento de transacciones o Transaction Processing System, un sistema informático de gestión de datos.
Sistema de producción Toyota, o Toyota production system.
Sensor TPS del sistema de control de aceleración de motor.
Videojuego de disparos en tercera persona o Third-person shooter, un género de videojuegos.
The Planetary Society, ONG dedicada a promover la exploración espacial.
Código ISO del Aeropuerto de Trapani-Birgi, en Sicilia, Italia.
The Postal Service, una banda estadounidense de rock alternativo y música electrónica.
Trailer Park Sex, una banda alemana de post-hardcore de St. Pauli Alemania.
Estatus de Protección Temporal o Temporary Protected Status, un estatus legal migratorio con duración temporal otorgada por el gobierno de Estados Unidos a los ciudadanos que viven con ciertos problemas sociales.